La frase Don't Look Back (No mires atrás en español) puede hacer referencia a:

 un documental sobre la gira británica de 1965 del músico estadounidense Bob Dylan;
 el segundo álbum de la banda de rock Boston;
 el segundo capítulo de la serie de televisión estadounidense Héroes.